Безобразова, Елисавета Дмитриевна (1834—1881) — российская писательница.
 
 Безобразова, Марика (Мария Михайловна; 1918—2010) — монакская балерина.